Breitenholz ist der Name folgender Orte:

 Breitenholz (Ammerbuch), ein Ortsteil von Ammerbuch im Landkreis Tübingen
 Breitenholz (Leinefelde-Worbis), ein Ortsteil von Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld 
 Breitenholz (Rastatt), ein abgegangener Ort bei Rastatt